Den Namen du Pré trugen folgende Personen:
 Antoine du Pré (* 1961), französischer Autor
 Guillaume du Pré, Bildschnitzer im 14. Jahrhundert in Frankreich
 Henry du Pré Labouchère (1831–1912), britischer Politiker
 Jacqueline du Pré (1945–1987), britische Cellistin

Siehe auch:
 Dupré
 Dupree
 Duprès
 Duppré